Namenstage H
Namenstage